Тамбулов, Николай Фёдорович (1938—2007) — конструктор ракетно-космической техники, лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Тамбулов, Сергей Викторович (род. 1974) — казахстанский профессиональный хоккеист, вратарь сборной Казахстана